Brownrigg peut se référer à :

Patronyme 
  (1976 -), footballeur britannique ;
  (1720 - 1767), tueuse en série britannique ;
  (1911 - 2002), architecte britannique ;
 John Brownrigg (1986 -), joueur de water-polo maltais ;
  (1786 - 1853), marchand et homme politique britannique ;
  (1592 - 1659), évêque d'Exeter de 1642 à 1659 ;
 Robert Brownrigg (1er Baronnet Brownrigg) (1759 - 1833), officier et homme d'État britannique ;
 S.F Brownrigg (1937 - 1996), réalisateur américain ;
  (1964 -), auteure américaine de littérature de fiction ;
 William Brownrigg (1711 - 1800), médecin et chimiste anglais.

Titre 
 , titre de la pairie de Grande-Bretagne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme